Räktjärv (Kalix); dorp binnen de Kalix (gemeente) in Zweden
Räktjärv (Överkalix); een dorp binnen de Överkalix (gemeente) in Zweden;
beide dorpen liggen aan het Räktjärv (meer) dat zich uitstrekt over beide gemeenten.